
Molekulska formula -{C11H15NO2}- se može odnositi na:

 Benzodioksolilbutanamin
 Butamben
 MDMA
 2-Metil-MDA
 5-Metil-MDA
 Metilendioksifentermin